Niemcy:
 Hedersleben – dzielnica miasta Eisleben
 Hedersleben – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz